Кабра — топоним:

 Кабра — населённый пункт и муниципалитет в Испании
 Кабра — деревня в Ирландии, находится в графстве Монахан (провинция Ольстер).
 Кабра — пригород в Ирландии, находится в графстве Дун-Лэаре-Ратдаун (провинция Ленстер).
 Кабра — остров в Филиппинском архипелаге
 Кабра — река в Астурии, впадает в Бискайский залив.
 Кабра — река в Кантабрии, приток Кампьясо.
 Кабра — река в Андалусии, приток Хенили.
 Кабра — река в Арагоне, приток Мартин.

См. также 
 Кабра-дель-Камп
 Кабра-дель-Санто-Кристо
 Кабра-де-Мора
 Кастель-де-Кабра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.